Gente peligrosa puede referirse a:

 Gente peligrosa, libro del historiador alemán Philipp Blom.
 Tipos peligrosos, serie de historietas del español Manuel Vázquez.